Raović är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Raović ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Raović är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Raović. Runt Raović är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer öster om Raović. 

I omgivningarna runt Raović växer i huvudsak blandskog.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Saraj (kommun)